Lords of Chaos – videogioco del 1990
Lords of Chaos. La storia insanguinata del metal satanico (Lords of Chaos) – libro del 1998 di Michael Moynihan e Didrik Søderlind sul Black Metal Inner Circle
Lords of Chaos – film del 2018 di Jonas Åkerlund tratto dal libro omonimo sul Black Metal Inner Circle
Lords of Chaos – gruppo criminale attivo in Florida nel 1996 
Lords of Chaos – canzone dei Job for a Cowboy del 2009
Lords of Chaos – canzone dei Magnum del 1978